Aude est un nom propre qui peut désigner :

Hydronymes et toponymes 

 L'Aude est un fleuve côtier français, situé en région Occitanie.
 L'Aude est un département français de la région Occitanie, nommé d'après le fleuve qui le traverse (cf. supra).
 L'aude est un vin français produit sur l'ensemble du vignoble du  département de l'Aude.
 Le lac d'Aude est un lac pyrénéen qui donne naissance au fleuve homonyme.
 Le roc d'Aude est un sommet des Pyrénées près duquel le fleuve homonyme prend sa source (cf. supra).
 Aude (village) (Auda en allemand) est le nom d'un village estonien de la commune de Nissi.
 (9117) Aude est un astéroïde appartenant à la Ceinture principale.

Prénom et patronymes 
 Aude est un prénom, le plus souvent féminin, dont la sainte-patronne est fêtée traditionnellement le 18 novembre (selon le calendrier catholique).

Personnalités portant ce prénom 
 Aude, Aida, Alda, Aldana ou Adalne, plus connue comme Aude de France, fille de Charles Martel et mère de Guillaume de Gellone.
 Aude de Kerros est un graveur, un peintre et un essayiste français.

Personnalités artistiques portant ce nom d'usage 
 Aude est une chanteuse française.
 Claudette Charbonneau-Tissot, dite Aude de son nom de plume (1947-2012), est un écrivain québécois.

Personnalités portant ce patronyme 
 André-Félix Aude (1867–1945) est un auteur français.
 Antoine Aude (1799–1870) est un homme politique français.
 Joseph Aude (1755-1841) est un poète et auteur dramatique français.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Aude, la fiancée de Roland dans la Chanson de Roland.
 Aude de Blanchenef
 Aude est la bien-aimée de Paul-Emile(Deus Lucius Aemilius Paullus) dans Je t'autruche (2012).
 Aude est une chanson de Jean-Pierre Virgil enregistrée en 2004.
 Aude est une chanson d'Alexandre Kinn de 2006.

Homonymie de toponyme